Les Failles peut désigner :
 Les Failles, fête suisse et savoyarde ;
 Les Failles, album de Pomme.

Article connexe